The Challengers – gruppo musicale surf rock statunitense
 The Challengers – film per la televisione del 1991 diretto da Eric Till

Pagine correlate 
 The Challenger
 Challengers